В Сан-Диего свыше 180 высотных зданий, главным образом в центре. В городе 30 зданий выше 91 метра. С 1970-х годов Федеральное управление авиацией (FAA) начало ограничивать высоту зданий в центре 152,4 метрами (500 футов) из-за близости Международного аэропорта Сан-Диего. Высочайшее здание в городе 34-этажный One America Plaza, завершенный в 1991 году, высотой 152,4 метра.

История небоскрёбов в Сан-Диего началась с завершением строительства El Cortez Apartment Hotel в 1927 году. Здание, высотой 94 метра, оставалось самым высоким в Сан-Диего вплоть до 1963 года, когда Executive Complex высотой 107 метров занял его место. В 1969 было завершено строительство Union Bank of California Building, два десятилетия благодаря высоте в 118 метров здание считалось высочайшим в городе. На смену ему в 1989, с высотой 152 метра, пришли Symphony Towers которые через два года были превзойдены One America Plaza на 30 сантиметров. В 1990-х, город представлял собой «горстку инструментов в полупустом ящике для инструментов» и «Рот в котором явно недостаёт зубов». развитие города в поздних 1990-х 2000-х привело к появлению множества новых высоток, главным образом жилых небоскрёбов.

На апрель 2011 года, Сан-Диего занимал 82 место в мире со своими 145 высотными зданиями. Однако, из-за ограничений на высоту введённых FAA, ни одно из высотных зданий Сан-Диего не входит в список самых высоких зданий. На апрель 2011, свыше 25 зданий было предложено, одобрено, или возводились чтобы присоединится к списку высотных зданий Сан-Диего (выше 91 метра).

Высочайшие здания 
В списке перечислены все высотные здания Сан-Диего выше 91 метра. В высоту здания включаются шпили и иные архитектурные формы, но не включаются антенны. Знак «=» после разряда указывает на равную высоту зданий.

Высотные здания в процессе строительства, утверждённые, и предложенные

В процессе строительства 
В этот список включены высотные здания Сан-Диего высота которых как планируется по завершению превысит 91 метр. Сюда включены и здания с полностью завершенным каркасом.

Одобренные к возведению 
В этот список включены высотные здания одобренные к возведению, и включённые в градостроительный план Сан-Диего — которые по воздведению должны превысить планку в 91 метр.

* Пустые ячейки без текста в таблице — означают что информация относительно высоты застройки, этажности или даты завершения работ ещё не публиковалась.

Предложенные 
В этот список включены здания — план строительства которых ещё не утверждён, но которые по предварительным данным по завершению строительства буду выше 91 метра.

Хронология высочайших зданий Сан-Диего 
В список включены здания когда то считавшиесся высочайшими зданиями Сан-Диего так же как текущее высочайшее здание, One America Plaza.

Источники 
Основные
 
 
Вторичные

 

Сан-Диего
Здания Сан-Диего